Acalanthis (geslacht), een geslacht van kevers
 Acalanthis (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie